Un'ombra nella nebbia (Bulldog Drummond Strikes Back) – film del 1934 diretto da Roy Del Ruth
 Un'ombra nella nebbia (The Tiger in the Smoke) – romanzo di Margery Allingham del 1952